Carlton ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Carlton (US-amerikanischer Musiker) (* 1953), US-amerikanischer Sänger
 Carl Carlton (* 1955), deutscher Sänger und Rockmusiker
 Cesilie Carlton, US-amerikanische Wasserspringerin
 Doyle E. Carlton (1885–1972), US-amerikanischer Politiker
 Henry Hull Carlton (1835–1905), US-amerikanischer Politiker
 Jim Carlton (1935–2015), australischer Politiker (Liberal Party)
 Larry Carlton (* 1948), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Musikproduzent
 Richard Carlton, auch Carleton oder Charlton (* um 1558; † um 1638), englischer Priester und Komponist der Renaissance
 Steve Carlton (* 1944), US-amerikanischer Baseballspieler
 Timothy Carlton (* 1939), britischer Schauspieler
 Vanessa Carlton (* 1980), US-amerikanische Sängerin

Carlton ist der Vorname folgender Person:
 Carlton Holmes (* ≈1965), US-amerikanischer Jazzmusiker

Carlton ist der Name folgender Orte:
in Australien:
 Carlton (New South Wales)
 Carlton (Victoria)

im Vereinigten Königreich:
 Carlton (Bedfordshire)
 Carlton (Cambridgeshire)
 Carlton (County Durham)
 Carlton (Leicestershire)
 Carlton (Nottinghamshire)
 Carlton (South Yorkshire)
 Carlton (Suffolk)
 Carlton (West Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Carlton (Alabama)
 Carlton (Florida)
 Carlton (Georgia)
 Carlton (Kalifornien)
 Carlton (Kansas)
 Carlton (Louisiana)
 Carlton (Minnesota)
 Carlton (Montana)
 Carlton (New York)
 Carlton (Ohio)
 Carlton (Oregon)
 Carlton (Pennsylvania)
 Carlton (Tennessee)
 Carlton (Texas)
 Carlton (Washington)
 Carlton (Wisconsin), Town(ship) im Kewaunee County
 Carlton Corner, Virginia
 Carlton Hill (New Jersey), New Jersey
 Carlton Hills, Kalifornien
 Carlton Village, Florida
 Carlton Vista, Arizona

in Kanada:
 Carlton (Edmonton), Ontario

in Südafrika:
 Carlton (Nordkap), Nordkap

Carlton steht für:
 Carlton (Falmouth), in Falmouth, Virginia, ID-Nr. 73002064 im National Register of Historic Places
 Carlton County Courthouse, in Carlton, Minnesota, ID-Nr. 85001926 im NRHP
 Carlton House Block, in Springfield, Massachusetts, ID-Nr. 83000741 im NRHP
 Carlton Place Historic District, in Tulsa, Oklahoma, ID-Nr. 07000907 im NRHP
 Carlton State and Savings Bank, in Carlton, Oregon, ID-Nr. 88000082 im NRHP
 Carlton-Frie-Tucker House, in North Andover, Massachusetts, ID-Nr. 90000251 im NRHP
 Carlton-Gladden House, in Paris, Texas, ID-Nr. 88001933 im NRHP
 Carlton Township
 Carlton Automotive, britischer Hersteller von Bausatzautomobilen (1983–1994)
 Carlton Car Company, neuseeländischer Automobilhersteller
 Carlton Carriage Company, britischer Hersteller von Automobilkarosserien (1925–1965)
 Carlton Club, Club in London
 Carlton Motor, britischer Hersteller von Automobilen (1901–1902)
 Carlton Sports, britischer Hersteller von Badmintonequipment
 Carlton Tavern, London
 Vauxhall Carlton, Mittelklassefahrzeug von Vauxhall Motors
 Carlton-Hotel, ehemaliges Berliner Luxus-Hotel
 Hotel Carlton, ein historisches Hotel in Bratislava, Slowakei

Siehe auch:
 Carleton
 Carlton Hill